West Ham peut désigner :
 West Ham, un quartier du Grand Londres ;
 West Ham, une station du métro de Londres ;
 West Ham, une station de la ligne de métro léger automatique Docklands Light Railway (DLR), sur le territoire du Grand Londres ;
 West Ham United Football Club, un club de football ;
 West Ham, une circonscription électorale britannique ;
 , une localité de l'East Sussex.